Лянга́сово — географические объекты в городе Киров:

 Лянгасово — предприятие железнодорожного транспорта в городе Киров, принадлежит к Горьковской железной дороге.
 Лянгасово — узловая железнодорожная станция в микрорайоне Лянгасово города Кирова.
 Лянгасово — микрорайон в Ленинском районе города Кирова, до 2005 года посёлок городского типа.
 Лянгасово — другое название упразднённой деревни Лянгасы.